El Torneig de Wimbledon 2008 (o Obert de Wimbledon 2008) es va celebrar a Londres, des del 23 de juny al 6 de juliol de 2008.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web Oficial Wimbledon

2008
Competicions tennístiques del 2008